Mémento, un magazine économique de l'île de La Réunion fondé en  ;
 Memento, un thriller américain, réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2000 ;
 Memento, un court-métrage danois, réalisé par Antonia D. Carnerud, sorti en 1996 ;
 Memento, un album compilation du groupe Dead Can Dance, sorti en 2005 ;
 le mémento, un patron de conception logiciel.
 Memento, un centre d'art contemporain départemental situé à Auch.  
Mémento, image funéraire incitant à prier pour le défunt.

Voir aussi